Печварадский район () — район медье Баранья, Венгрия. В состав района входит 19 населённых пунктов, в которых проживает 12 849 жителей. Печварадский район граничит с Комлоским районом на западе, медье Тольна на севере и востоке, Мохачским районом на востоке и юге и Печским районом на юго-западе. Печварадский район самый малонаселённый район медье. С 2013 года расформирован. Заменён на Печварадский яраш.

Населённые пункты 

Районы Бараньи